Попова Гора — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 10 км к югу от села Карамышево и в 47 км к юго-востоку от центра города Пскова.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 7 человек.

До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Осиновичской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района